La Foshay Tower, conosciuta anche come W Minneapolis - The Foshay, è un grattacielo situato al 821 Marquette Avenue di Minneapolis, Minnesota. La costruzione dell'immobile è terminata nel 1929; presenta 32 piani che si innalzano per 136 metri. L'edificio, che nel 1978 è stato inserito nel National Register of Historic Places, è un esempio di architettura art déco.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Grattacieli di Minneapolis
Art déco